Kemény Gábor (1830–1888) politikus, publicista, az MTA tagja, 1878–1882-ben földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi, 1882–1886-ban közmunka- és közlekedésügyi miniszter
Kemény Gábor (1883–1948) pedagógiai író, tanár
Kemény Gábor (?–1953) kalapácsvető, a MOB főtitkára
Kemény Gábor (1910–1946) nyilaskeresztes politikus, 1944–1945-ben Magyarország külügyminisztere
Kemény Gábor (1948–2021) nyelvész
Kemény Gábor (1954) zeneszerző
Kemény Gábor rendőrtiszt
Kemény Gábor színművész

Kemény G. Gábor (1915–1981) történész, irodalomtörténész, bibliográfus